Niagarawatervallen (Engels: Niagara Falls), een grote waterval op de grens van de Verenigde Staten en Canada
 Niagara Falls (Ontario), een stad in Canada bij de gelijknamige waterval
 Niagara Falls (New York), een stad in de Verenigde Staten bij de gelijknamige waterval